Brent puede referirse: 

 al petróleo Brent, un tipo de petróleo;
 a Brent, en Ontario (Canadá);
 a Brent, una ciudad en el estado de Alabama (Estados Unidos);
 a Brent, un lugar designado por el censo en el estado de Florida (Estados Unidos);
 a Brent, un municipio del Gran Londres (Inglaterra);
 al río Brent, un afluente del Támesis;
 al método de Brent, un algoritmo de búsqueda de raíces.